— японская фамилия. Известные носители:
 Такэмура, Кирико (род. 1993) — японская певица и модель, известная под псевдонимом Кяри Памю Памю.
 Такэмура, Масаёси (1934—2022) — японский политик, член Палаты представителей, министр финансов.
 Такэмура, Нобукадзу (род. 1968) — японский музыкант.
 Такэмура, Хироси (род. 1953) — японский сэйю.